Куп Кариба 1999. (познат као Shell Caribbean Cup−Шел Куп Кариба због спонзорства), било је једанаесто издање Купа Кариба, основано од стране ФСК, једне од КОНКАКАФ зона. У предквалификацијама и квалификацијама је учествовало 28 репрезентација док су се домаћини Јамајка и Тринидад и Тобаго аутоматски квалификовали као и гост турнира Бразил, репрезентација испод 20 година који је такође аутоматски играо у финалном делу турнира. Овим је укупан број репрезентација достигао рекордну бројку од 31. Домаћин финалног дела турнира су били Јамајка и Тринидад и Тобаго. Тринидад и Тобаго је у финалу победио Кубу са 2:1 и седми пут у историји постао шампион. Тринидад и Тобаго се квалификовао за КОКАКАФ златни куп 2000. године

Турнир је одржан од 3. до 13. јуна 1999.године. Квалификације за турнир су игране од 3. фебруара до 9. маја 1999. године. 

У финалном делу је одиграно 15 утакмица и постигнуто 58 гола. У квалификацијама је одиграно 36 утакмица и постигнут 119 голова.

Квалификациони турнир

Прелиминарне квалификације

Група А

Група Б

Група Ц 

 одустала

Група Д 
 одустала, остављајућу Британска Девичанска Острва и Монтсерат да играју своје утакмице.

Група Е 

 и  Свети Мартин Хол. су одустали.

Квалификације

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

 Свети Мартин Фр. одустао.

Финалисти

Завршни турнир 
Утакмице су се играле на .

Група А

Група Б
Репрезентација Бразила–20 је позвана да учествује на турниру.

Полуфинале 

Утакмица је одложена за 11. јун због лошег осветљења.

Утакмица за треће место 

Доигравање за треће место отказано је због лошег стања на терену. Треће место су поделили Јамајка и Хаити.

Финале

Референце

Спољашње везе 
 
 Фудбалски савез Кариба
 

Куп Кариба